

События 
 Консулы имп. Констанций II (VII раз) и Констанций цезарь (III раз).
 Казнь Галла по приказанию Констанция. Юлиан 7 месяцев провёл в крепости под Медиоланом, но за него заступилась императрица Евсевия. Юлиан отправился в Афины.
 Ок.354 — Вторжение франков и алеманов в Галлию. На Дунае наступали сарматы.
 Первое упоминание племен под названием «болгар»
 Поход цзиньцев на Цинь и отступление.

Родились 
 13 ноября — Августин Блаженный, философ, влиятельнейший проповедник и политик католической церкви.
 Арсений Великий

См. также